Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2002 var den tionde upplagan av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjorda.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

2002